Takashi Yamamoto (1949-2007), polityk japoński, deputowany z ramienia Partii Demokratycznej
 Takashi Yamamoto (ur. 1978), pływak japoński, medalista igrzysk olimpijskich i mistrzostw świata
 Takashi Yamamoto (ur. 1983), pianista japoński, laureat XV Międzynarodowego Konkursu Chopinowskiego w Warszawie (2005)